Севіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Севіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн